

Жарицький сільський округ — адміністративна одиниця, Жарминський район, Абайська область
 Жарицький сільський округ — адміністративна одиниця, Хобдинський район, Актюбинська область